Le Case ima više značenja:
 Le Case, Bergamo
 Le Case, Brescia
 Le Case, Firenze
 Le Case, Grosseto
 Le Case, Macerata
 Le Case, Mantua
 Le Case, Perugia
 Le Case, Pescara
 Le Case, Pisa
 Le Case, Terni
 Le Case, Viterbo